Снопова — фамилия. Известные носители:

 Снопова, Евгения Васильевна (1900—1986) — советский учёный, химик-металлург.
 Снопова, Ирина Сергеевна (род. 1995) — российская гандболистка.